Михаил Алексеевич Коротаев (8 августа 1971, СССР) — российский футболист.

Карьера 
Коротаев начал свою профессиональную карьеру футболиста в 1993 году. Первым клубом был архангельский «Спартак-Арктикбанк», выступавший во второй лиге. Вскоре Коротаев вместе со своим одноклубником по спартаковскому коллективу Виталием Белым перебрался в эстонский «Транс». За него отыграл несколько лет, становился призёром чемпионата Эстонии. В 1997 году был в финском «Лахти».

В 2010—2012 годах выступал за любительский клуб «Фосфорит» (Кингисепп).

По состоянию на май 2015 работал тренером-преподавателем в Кингисеппской детско-юношеской спортивной школе «Юность».

Достижения 
Транс
 Бронзовый призёр Чемпионата Эстонии (1): 1994/95
 Финалист Кубка Эстонии (1): 1993/94

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак-Арктикбанк»
Игроки ФК «Нарва-Транс»
Игроки ФК «Лахти»